Аэропорт Покхара (),  — непальский аэропорт, обслуживающий коммерческие авиаперевозки города Покхара.

История 
Аэропорт был открыт 4 июля 1958 года, с момента открытия и по настоящее время находится в ведении Управления гражданской авиации Непала. Обслуживает регулярные рейсы в Катманду и Джомсом, сезонные маршруты в Мананг. После заключения двухстороннего соглашения об авиаперевозках между Непалом и Индией аэропорт Покхара стал вторым в стране международным аэропортом.

В 2011 году частная непальская авиакомпания Buddha Air открыла первый регулярный международный рейс из Покхары в международный аэропорт имени Чоудхари Чаран Сингха в Лакхнау (Индия) и объявила о планах ввести ещё один маршрут в международный аэропорт имени Индиры Ганди в Нью-Дели.

Небольшая площадь перрона аэропорта позволяет обслуживает одновременно до восьми небольших турбовинтовых самолётов. Аэропорт Покхара является запасным международного аэропорта Трибхуван, сюда перенаправляются самолёты на время дождей и туманов в Катманду.

В 2009 году юго-восточнее Покхары начато строительство нового международного аэропорта, который будет значительно крупнее существующего.

Авиакомпании и пункты назначения

Авиапроисшествия и инциденты 
 6 ноября 1997 года. Avro 748—100 (регистрационный 9N-ACM) авиакомпании Necon Air, следовавший рейсом Катманду-Покхара, при посадке в аэропорту назначения вследствие отказа гидравлической системы тормозов выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы. Пилот направил самолёт обратно к ВПП, однако лайнер врезался в другой Avro 748 (регистрационный 9N-ACW) авиакомпании Nepal Airlines, находившийся на стоянке. На борту первого самолёта находилось 44 пассажира и 4 члена экипажа, никто не пострадал.
 22 августа 2002 года. De Havilland Canada DHC-6 Twin Otter 300 авиакомпании Shangri-La Air, следовавший рейсом Джомсом-Покхара, врезался в гору в сложнейших метеоусловиях (стояла плотная облачность и в течение трёх суток шёл проливной дождь). Погибли все 18 человек, находившиеся на борту самолёта.
 16 февраля 2014 года. De Havilland Canada DHC-6 Twin Otter 300 авиакомпании Nepal Airlines разбился в 74 километрах к югу от от Покхары. Погибло 18 человек, находившихся на борту самолёта.
 15 января 2023 года, потерпел крушение ATR-72 авиакомпании Yeti Airlines, передаёт издание The Kathmandu Post. На борту находилось 72 человека, из них 68 — пассажиры. Судно потерпело крушение из-за несанкционированного флюгирования винта и перехода в сваливание на левый бок. Сообщается, что на борту было 10 иностранцев, из них 4 — граждане РФ. В связи с этим, премьер-министр Непала Пушпа Камал Дахал объявил об экстренном собрании совета министров. Он также отправился в аэропорт Катманду для выяснения подробностей авиакатастрофы.

Примечания

Ссылки 

 
 Pokhara Flight Ticket Booking 
 Online Pokhara Flight Tickets

Аэропорты Непала